ФК Вулверхемптон вондерерси () је енглески професионални фудбалски клуб из Вулверхемптонa. Надимак клуба је вукови, а основан је 1877. и од 1889. утакмице као домаћин игра на стадиону Молињу. Тренутно се такмичи у Премијер лиги.

Клупски рекорди 
 Посета: 61,315 — Ливерпул (ФА куп пети круг, 11. фебруар 1939) 
 Зарада од карата: £525,000 — Вест Бромвич албион (Чемпионшип плеј-оф полуфинале, 13. мај 2007) 
 Највећа лигашка победа: 10-1 — Лестер Сити (2. Дивизија, 15. април 1938)
 Највећи лигашки пораз: 1-10 — Њјутон хет (1. Дивизија, 15. октобар 1892)
 Највећа победа у купу: 14-0 — Кресвел'с бруери (ФА куп Друга рунда, 13. новембар 1886)
 Међународне утакмице: 105 — Били Рајт (Енглеска, 1946–59)
 Лигашке утакмице: 501 — Дерек Паркин (1967–82)
 Највише голова: 250 — Стив Бул (1986–99) 
 Највише голова у једној сезони: 38 — Денис Весткот (1. Дивизија, 1946–47)

Вулверхемптон у европским такмичењима

Постава

Спољашње везе 

 Званичан сајт Вулверхемптона
 Статистика Вулфса
 Wolves-Aid.co.uk

В